Tibor Varga è il nome di diverse persone:
Tibor Varga, violinista ungherese
Tibor Varga, hockeista su ghiaccio slovacco
Tibor Varga, giocatore di bridge slovacco